Certificaat kan betrekking hebben op:
 Certificaat (verklaring), een schriftelijk bewijsstuk
 Certificaat (PKI), een component voor computerbeveiliging binnen de Public Key Infrastructure (PKI)
 Certificaat van aandeel
 Certificaat van onderzoek, bewijs van goedkeuring voor een binnenschip
 Soms wordt het begrip ook gebruikt in de zin van keurmerk, een kwaliteitsmerk voor een product of dienst